Olle Westberg kan syfta på:

Olle Westberg i Hofors, socialdemokratisk riksdagsledamot
Olle Westberg i Ljusdal, folkpartistisk riksdagsledamot
Olle Wästberg, svensk politiker och diplomat